Audebert ist der Name von
 Jean Baptiste Audebert  (* 1759; † 1800), französischer Naturforscher und Maler
 Joseph Peter Audebert (* 1848; † 1933), deutscher Naturforscher